ЮАР принимала участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в шестнадцатый раз за свою историю, и завоевала две серебряные и три бронзовые медали.

Медали

Серебро 
 Плавание (200 метров, брасс, мужчины) — Роланд Марк Шёман.
 Лёгкая атлетика (прыжки в высоту, женщины) — Хестри Клоэт.

Бронза 
 Лёгкая атлетика (бег, 400 метров с барьерами, мужчины) — Ллевеллин Херберт.
 Лёгкая атлетика (метание диска, мужчины) — Франц Крюгер.
 Плавание (100 метров, брасс, женщины) — Пенни Хейнс.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Велоспорт 

Победители определялись по результатам одного соревновательного дня. В гите победителей определяли по лучшему времени, показанному на определённой дистанции, а в гонке по очкам и мэдисоне по количеству набранных баллов.
Мужчины

Дзюдо 
Спортсменов — 1

Соревнования по дзюдо проводились по системе на выбывание. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с проигравшими в полуфинале.
Женщины

Плавание 

Спортсменов — 12
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Женщины

Стрельба 

Спортсменов — 1
После квалификации лучшие спортсмены по очкам проходили в финал, где продолжали с очками, набранными в квалификации. В некоторых дисциплинах квалификация не проводилась. Там спортсмены выявляли сильнейшего в один раунд.
Мужчины

Триатлон 

Спортсменов — 2
Триатлон дебютировал в программе летних Олимпийских игр. Соревнования состояли из 3 этапов — плавание (1,5 км), велоспорт (40 км), бег (10 км).
Мужчины

Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Состав сборной на sports-reference.com 

2000
Страны на летних Олимпийских играх 2000 года